Boulart ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri-François Boulart (1746–1793), französischer General
 Jean-François Boulart (1776–1842), französischer General der Artillerie
 Martine Boulart (* 1946), französische Schriftstellerin